„Kagerō” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Kagerō” – niszczyciel typu Murakumo z początku XX wieku
 „Kagerō” – niszczyciel typu Kagerō z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów